L'edizione 1977 della Vysšaja Liga fu la 41ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla , giunto al suo ottavo titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero 16: le due retrocesse della stagione precedente (Spartak Mosca e Dinamo Minsk) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Qaýrat e Neftchi Baku.

Formula 
Il campionato ritornò alla sua tradizionale organizzazione di un'unica stagione per tutto l'anno solare.

Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le ultime due squadre classificate retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1977 e ammessa alla Coppa dei Campioni 1978-1979.
Dinamo Tbilisi e Torpedo Mosca ammessi alla Coppa UEFA 1978-1979.
Šachtar .
 Karpaty Lviv e Krylya Sovetov Kuibyshev retrocesse in Pervaja Liga.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Pervaja Liga 1977
Kubok SSSR 1977

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1977
Campionato sovietico di calcio